El término Foro de la Justicia puede referirse a:
 Foro de la Justicia (partido), partido político de Uganda de orientación musulmana.
 Foro de la Justicia (Hamburgo), complejo arquitectónico de Hamburgo, Alemania, donde se encuentran los principales tribunales de la ciudad y del estado.